Sezon 1913/1914 był 4. sezonem najwyższej klasy rozgrywkowej Szwecji. Tytuł obroniła drużyna IFK Göteborg.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Svenska serien

Bibliografia 
 

1913 w piłce nożnej
1913 w Szwecji
1914 w piłce nożnej
1914 w Szwecji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji